Бе́ркенхед Биркенхед () — город в графстве Мерсисайд Великобритании, входит в состав метрополитенского района (боро) Уиррел.

География 
Город Беркенхед находится на северо-западе Англии, на побережье Ирландского моря, у самой границы с Уэльсом. Лежит на левом берегу реки Мерси, на полуострове Уиррал напротив Ливерпуля, с которым соединён двумя автомобильными и одним железнодорожным туннелем. Входит в состав графства Мерсисайд (до 1974 года — в графство Чешир). Морской и речной порт, представляющий собой и сегодня важный транспортный центр. В городе сосредоточены также ряд крупных судостроительных предприятий.

История 
Основан в 1105 году. В 1150 году из Беркенхеда через реку Мерси был пущен первый паром. Приблизительно в то же время здесь был построен бенедиктинский монастырь, здание которого является самым старым в Беркенхеде.

Население 
Численность населения города составляет 145 775 человек (на 2019 год). 

Динамика численности населения города по годам:

Достопримечательности 
Достопримечательностью города является один из старейших в Англии трамваев, действующий с 1860 года. Несколько двухэтажных раритетных вагонов курсируют и сейчас.

Города-побратимы 
  Женвилье, Франция
  Лорьян, Франция
  Латина, Италия
  Мидленд, США

Примечания 

Мерсисайд
города Англии